Сидоренкове — село у Валківському районі Харківської області.

 Сидоренкове — колишнє село у Липоводолинському районі Сумської області.